John Spencer può riferirsi a:
 John Spencer (1455-1522) – politico e nobile inglese
 John Spencer (1524-1586) – politico e nobile inglese
 John Spencer (1549-1600) – politico e nobile inglese
 John Spencer (1630-1693) – teologo inglese
 John Spencer (1708-1746) – politico britannico
 John Spencer, I conte Spencer (1734-1783) – nobile britannico
 John Spencer, III conte Spencer (1782-1845) – nobile e politico britannico
 John Spencer, VIII conte Spencer (1924-1992) – pari del Regno Unito e padre di Diana Spencer
 John Spencer (1946-2005) – attore statunitense
 John Spencer (1947) – rugbista a 15, avvocato e dirigente sportivo britannico proveniente dall'Inghilterra
 John Spencer (1970) – calciatore e allenatore scozzese
John Spencer (1935-2006) – snooker di snooker inglese